Il termine Camion indica correttamente un autocarro, ma può riferirsi nel linguaggio comune (più o meno correttamente) anche ad altri mezzi di trasporto similari.

Mezzi di trasporto
Bisarca – Camion a due piani (ma anche carro ferroviario) specifico per il trasporto di autoveicoli
Autocarro (Camion per definizione) – Veicolo per il trasporto merci a struttura singola
Autoarticolato – Veicolo per il trasporto merci dotato di trattore e semirimorchio
Autotreno – Veicolo per il trasporto merci dotato di autocarro e rimorchio
Trattore stradale – Veicolo adibito al traino dei semirimorchi formante un autoarticolato

Editoria
Camion – Rivista internazionale di nuova poesia